Алекса́ндр Константи́нович Ивано́в:
 Иванов, Александр Константинович (1896—1944) — генерал-майор.
 Иванов, Александр Константинович (род. 1989) — российский тяжелоатлет.